Rolling Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rolling Hills (Alabama)
 Rolling Hills (Delaware)
 Rolling Hills (Florida)
 Rolling Hills (Indiana)
 Rolling Hills (Kalifornien)
 Rolling Hills (Kansas)
 Rolling Hills (Kentucky)
 Rolling Hills (Tennessee)
 Rolling Hills (Wyoming)